Název The Definitive Collection nese více hudebních alb:

 The Definitive Collection (album, The Alan Parsons Project) – album skupiny The Alan Parsons Project z roku 1997
 The Definitive Collection (album, Lou Reed) – album Lou Reeda z roku 1999
 The Definitive Collection (album, ABBA) – album skupiny ABBA z roku 2001
 The Definitive Collection (album, Thin Lizzy) – album skupiny Thin Lizzy z roku 2006
 The Definitive Collection (album, Humble Pie) – album skupiny Humble Pie z roku 2006
 The Definitive Collection (album, Whitesnake) – album skupiny Whitesnake z roku 2006
 The Definitive Collection (album, Foreigner) – album skupiny Foreigner z roku 2006
 The Definitive Collection (album, Michael Jackson) – album zpěváka Michaela Jacksona z roku 2009